Rogowka () – nazwa toponimu i hydronimu w Rosji

 Rogowka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Rogowka – dopływ Czepcy w dorzeczu Wołgi

Zobacz także 
 Rogówka

Strony ujednoznaczniające